Química; Si és el símbol de l'element químic Silici
 Música; Si és la setena i última nota musical, segons el sistema de notació musical llatí. Vegeu nota
Si bemoll major
Si bemoll menor
Si major
Si menor
 Ciència; SI és la sigla del Sistema Internacional d'Unitats.
 Anatomia; qualsevol cavitat del cos, per exemple:
Si paranasal.